4-й Чемпионат Европы по лёгкой атлетике прошёл с 23 по 27 августа 1950 года на стадионе Эйзель в Брюсселе (Бельгия).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 4th European Athetics Championships, Brussels 1950.

1950
Август 1950 года
Чемпионаты Европы в 1950 году
Спорт в Бельгии в 1950 году
Международные спортивные соревнования в Брюсселе
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Бельгии
Чемпионаты Европы в Бельгии
1950 год в лёгкой атлетике